

Cinema
Nadja – film del 1994 diretto da Michael Almereyda
Nadja – protagonista del film del 1964 Nadja à Paris

Letteratura
Nadja – romanzo di André Breton del 1928
Nadia – romanzo di Tahar Ben Jelloun del 1996

Musica
Nadja – gruppo musicale canadese

Onomastica
Nadja – variante del nome proprio di persona femminile Nadia

Televisione
Nadja – anime di Izumi Tōdō